Il doppio del torneo di tennis Budva Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nebojša Đorđević e Aleksandar Kitinov che hanno battuto in finale Dušan Vemić e Nenad Zimonjić 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Maurice Ruah /  Orlin Stanojčev (quarti di finale)
 Nebojša Đorđević /  Aleksandar Kitinov (Campioni)

 Emilio Benfele Álvarez /  László Markovits (semifinali)
 Devin Bowen /  David Roditi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budva Challenger 1996